Okręty US Navy o nazwie USS "Kingfisher":

 Pierwszy "Kingfisher" był barkiem handlowym nabytym przez Union Navy w 1861. Był w służbie w latach 1861-1864.
 Drugi "Kingfisher" (SP-76) był okrętem patrolowy. Był w służbie w latach 1917-1919.
 Trzeci "Kingfisher" (AM-25) był trałowcem typu Lapwing. Był w służbie w latach 1918-1946.
 Czwarty "Kingfisher" (MHC-56) był szóstym okrętem typu Osprey, niszczycielem min.

Kingfisher